Piera ima više značenja:
 Piera, Padova
 Piera, Trento